Johann Wildt ist der Name folgender Personen:

* Johann Wildt (Politiker, 1913) (1913–1983), österreichischer Politiker (ÖVP), burgenländischer Landtagsabgeordneter
 Johann Wildt (Politiker, 1937) (1937–1987), österreichischer Politiker (ÖVP), niederösterreichischer Landtagsabgeordneter
 Johann Christian Daniel Wildt (1770–1844), deutscher Mathematiker 

Siehe auch:
 Johannes Wildt (* 1945), deutscher Didaktiker und Hochschullehrer